Saint-Cirgues ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cirgues (Haute-Loire), Département Haute-Loire
 Saint-Cirgues (Lot), Département Lot

mit Namenszusatz:
 Saint-Cirgues-de-Jordanne, Département Cantal
 Saint-Cirgues-de-Malbert, Département Cantal
 Saint-Cirgues-de-Prades, Département Ardèche
 Saint-Cirgues-en-Montagne, Département Ardèche
 Saint-Cirgues-la-Loutre, Département Corrèze
 Saint-Cirgues-sur-Couze, Département Puy-de-Dôme